Жак-Луи Лионс (; 3 мая 1928 — 17 мая 2001) — французский математик. Основные труды посвящены теории дифференциальных уравнений в частных производных. Его сын Пьер-Луи Лионс — лауреат Филдсовской премии.

Карьера 
Учился в Высшей нормальной школе в Париже. С 1954 года преподавал, в том числе в Политехнической школе в Париже и в Коллеж де Франс. В 1974 году сделал пленарный доклад на Международном конгрессе математиков. Был президентом Международного математического союза (1991—1994).

Почётные звания 
 член (1973) и президент Французской академии наук (1997—1998)
 член Папской академии наук (1990)
 иностранный член Академии наук СССР (1982; с 1991 — Российской академии наук), Национальной академии наук США (1996), Лондонского королевского общества (1996), Китайской академии наук (1998), член ряда других академий.

Награды 
 Лекция Джона фон Неймана (1986)
 Премия Японии (1991)
 Премия Харви (1991)

В честь учёного учреждена награда Prix Jacques-Louis Lions.

Примечания

Ссылки 
 

Математики Франции
Члены Французской академии наук
Иностранные члены АН СССР
Иностранные члены РАН
Члены Папской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Китайской академии наук
Лауреаты премии Харви
Лауреаты премии Японии
Президенты Международного математического союза
Почётные доктора Льежского университета